Коренчук — украинская фамилия. Известный носители:

 Коренчук, Ананий Францевич (1865—?) — член II Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.
 Коренчук, Илья Игоревич (род. 1995) — белорусский хоккеист.
 Коренчук, Феодосий Павлович (1917—1981) — полковник Советской Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Коренчук, Юлия Валерьевна (также известна под фамилиями Дудник и Бессонная; род. 1988) — российская волейболистка.

См. также 
 Коринчук, Елена Николаевна